'September Malevolence é uma banda de post-rock de Gothenburg, Suécia, formada em fevereiro de 2004. Suas composições são predominantemente instrumentais. Em 2007, o baterista Johan Ellersten e o guitarrista Johan Björklund integraram-se à banda.

Discografia

Álbuns de estúdio

Tomorrow We'll Wonder Where This Generation Gets Its Priorities From (2005)
After This Darkness, There's A Next  (2008)
Our Withers Unwrung (2011)

Singles

Surviving Destinies (2004)
The Music For Pleasure Series Ten "I Know We Will Never Meet ..." (2006)

Bandas da Suécia
Bandas de post rock
Bandas formadas em 2004